

San Pelayo, municipalité située dans le département de Córdoba.

San Pelayo, commune située dans la province de Valladolid de la communauté autonome de Castille-León.
 San Pelayo de Guareña, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.